

Storia 
RSI – Repubblica Sociale Italiana: stato fantoccio della Germania nazista fondato in Italia durante la seconda guerra mondiale, dopo l'armistizio di Cassibile, con a capo Benito Mussolini.
RSI – Rito Simbolico Italiano: rito massonico del Grande Oriente d'Italia

Codici 
 RSI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rio Sidra (Panama)
 rsi – codice ISO 639-3 della lingua dei segni rennellese

Economia 
Relative Strength Index – popolare oscillatore dell'analisi tecnica in campo economico
Responsabilità sociale d'impresa – integrazione di preoccupazioni di natura etica all'interno della visione strategica d'impresa

Lavoro 
Repetitive Strain Injury – patologia lavorativa

Media 
RSI – emittente radio-televisiva della Svizzera italiana
Radio Slovenia International – emittente radiofonica slovena
Radio Singapore International – emittente radiofonica di Singapore
Rivista storica italiana – periodico italiano di storia e filologia

Religione 
 Ṛṣi –  veggente dell'Induismo